Длинноно́жки  — небольшое голаркто-неотропическое семейство насекомых из надсемейства Diopsoidea отряда двукрылых, выделенное итальянским диптерологом Камило Рондани в 1856 году.

Внешнее строение 
Небольшие мухи (6—7 мм) с тонким стройным телом, тёмной окраски. Глаза широкие, их высота больше длины. У самцов глаза сближены, но не соприкасаются, у самок разделены широким лбом. Затылок плоский, покрыт белыми волосками. Лоб войлочно-опушенный. Передний край наличника широкий. В средней части лба находятся две пары орбитальных щетинок. Оцелярные щетинки имеются. Затемнённые щетинки скрещиваются. Вибриссы отсутствуют. Ариста располагается в основании третьего членика усиков, голая или покрыта короткими волосками. На среднеспинке имеются серебристые войлочные полосы. На крыле субкостальная жилка к вершине истончается и плохо заметна при впадении в костальную жилку. На костальной жилке нет разрыва при впадении субкостальной жилки. Первая радиальная жилка со щетинками сверху. Последняя радиальная и первая медиальные жилки сходятся на вершине. На рукоятке жужжалец имеются волоски. Ноги длинные и тонкие, как правило, жёлтого цвета, но могут быть и чёрные, например у .

Биология 
Мухи держатся на траве и листьях кустарников во влажных местах, по берегам водоёмов. Личинки питаются разлагающимися веществами растительного происхождения.

Классификация и распространение 
Семейство включает 2 рода и 28 видов. Представители семейства первоначально рассматривались либо как подсемейство в составе либо Ulidiidae, либо в составе надсемейства Tephritoidea. Немецкий диптеролог Вили Хенниг впервые поместил Tanypezidae в надсемейство Diopsoidea. Некоторые авторы включают в состав Tanypezidae семейство Strongylophthalmyiidae. Семейство встречается в Неотропической области, где представлено 26 видов рода . В Неарктике известно два вида  и . В Палеарктике, в том числе в фауне России, отмечен только трансголарктический вид .

 Род 
  — юг Канады, США, вся Европа, Хабаровский и Приморский края
  — юг Канады, восток США.
 Род 
  — Боливия, Бразилия, Колумбия и Эквадор.
  — Боливия и Бразилия.
  — Бразилия.
  — Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Мексика, Парагвай, Перу и Венесуэла.
  — Аргентина, Белиз, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, юг Мексики, Панама, Перу и Венесуэла.
  — Аргентина, Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, юг Мексики и Панама.
  — Эквадор и Перу.
  — Аргентина, Боливия, Бразилия, Эквадор и Перу.
  — Аргентина, Бразилия, Тринидад и Тобаго и Венесуэла.
  — Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Панама, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Венесуэла.
  — Эквадор и Венесуэла.
  — Перу.
  — Эквадор и Венесуэла.
  — Перу.
  — Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Перу и Венесуэла.
  — Перу.
  — Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Гватемала, Эквадор.
  — Коста-Рика, Эквадор и Мексика.
  — Эквадор.
  — Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла.
  — Эквадор.
  — Коста-Рика и Мексика.
  — Колумбия.
  — Эквадор, Колумбия, Перу и Венесуэла.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известен один вид , описанный из доминиканского янтаря.

Примечания 

Семейства насекомых
Diopsoidea